Damián Enrique Lanza Moyano (Cuenca, 10 de abril de 1982) é um futebolista profissional equatoriano, goleiro, milita no Emelec.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1982
Naturais de Cuenca (Equador)
Goleiros do Equador
Futebolistas do Equador
Futebolistas do Club Deportivo Cuenca
Futebolistas da Sociedad Deportiva Aucas
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas do Centro Deportivo Olmedo
Futebolistas do Manta Fútbol Club
Futebolistas do Barcelona Sporting Club
Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2004
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006